Finnsjöholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Finnsjöholmen, Kronoby, Österbotten, 
 Finnsjöholmen, Raseborg, Nyland,

Se även
Finnsjön
Finnholmen

Robotskapade Finlandförgreningar